Загоровський Василь Петрович — брацлавський каштелян.
 Загоровський Микола Михайлович (Ієромонах Серафим) (1872—1943) — ієромонах, преподобноісповідник, местночтимый святої Української Православної Церкви.
 Загоровський Олександр Іванович — правознавець-цивіліст, професор.
 Загоровський Євген Олександрович  (1885—1938) — одеський історик; спеціаліст з історії України XVIII століття.

Українські прізвища